Quatre régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment d’Artois » :
 Infanterie
 Le Régiment d'Artois (1667-1673)
 Le régiment d'Artois, renommé le  «  d’infanterie de ligne » 

Cavalerie 
 Le régiment d'Artois cavalerie
 Le régiment d'Artois dragons

Regiment d'Artois